2012 sæsonen var den 63. gang Formel 1 verdensmesterskabet blev afholdt. Den bestod af 20 løb, hvor 12 hold deltog. Verdensmesterskabet for kørere blev vundet af Sebastian Vettel, mens Red Bull Racing vandt verdensmesterskabet for hold.

Ændringer 
 Bahrains Grand Prix afholdes igen efter et års fravær, som i 2011 blev aflyst pga. uroligheder.
 USA's Grand Prix er igen på kalenderen, efter et fravær på fem år. Løbet afholdes på Circuit of the Americas i Travis County, Texas. Banen er designet af Hermann Tilke.
 Tysklands Grand Prix afholdes i 2012 igen på Hockenheimring i stedet for på Nürburgring.
 Tyrkiets Grand Prix er fjernet fra kalenderen for sæson 2012.
 I 2012 er der et fastsat design der kraver bland andet at udstødningen skal forhøjes. In October 2011, a clarification to the amended rules was issued, effectively banning "exotic" engine maps.
 I 2009 blev in-season testing forbudt. I 2012 ville der være et testdag på 1. maj 2012 i Mugello.

Kalender 2012

Teams og kørere

Verdensmesterskaber

Resultater

Kørermesterskab 

 Kørere fuldførte ikke løbet, men blev klassificeret fordi de fuldførte over 90% af løbets distance.

Konstruktørsmesterskab 

 Kørere fuldførte ikke løbet, men blev klassificeret fordi de fuldførte over 90% af løbets distance.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 www.formula1.com 
 www.motorsporten.dk